Brohltal steht für: 
 das Tal des Brohlbachs in der Eifel, siehe Brohlbach (Rhein)
 die Verbandsgemeinde Brohltal im Landkreis Ahrweiler

Siehe auch:
 Brohltalbahn
 Brohltalstraße ist eine Bezeichnung für die Bundesstraße 412